Беллина Логан (; ) — американская актриса.

Биография 
Родилась 28 сентября 1966 года в Лос-Анджелесе. Отец — Вантайл Уитфилд, мать — Барбара Энн Грант.

20 мая 2001 года Беллина вышла замуж за актёра Бена Боуда.

Дебютировала на телевидении в 1989 году. Наиболее известна по ролям в сериалах «Скорая помощь» и «Сыны анархии».

В 2013 году вместе с Алеком Болдуином снялась в рекламе «Capital One», в 2014 году появилась в рекламе «Breo».

Играла в ряде театральных постановок.

Фильмография

Примечания

Ссылки